«Чрезвычайно английский скандал» () — британский комедийно-драматический мини-сериал, основанный на одноимённой книге Джона Престона, с Хью Грантом и Беном Уишоу в главных ролях. Трёхсерийное шоу является драматизацией скандала вокруг политика Джереми Торпа, имевшего место в 1976–1979 годах, а также предшествующим ему 15 лет.

Премьера шоу состоялась 20 мая 2018 года на канале BBC One и 29 июня 2018 года на сервисе Amazon Video. Оно получило положительные отзывы критиков, которые отметили игру актёров, режиссуру и сценарий, а также выдвигалось на получение ряда наград. Бен Уишоу за свою роль выиграл премии «Эмми», «Золотой глобус», «Выбор телевизионных критиков» и BAFTA.

Сюжет 
Драматизация политического скандала с участием лидера Либеральной партии Великобритании, политика , вместе с высокопоставленными сообщниками обвинённого в сговоре с целью убийства его бывшего возлюбленного, конюха Нормана Скотта. Несмотря на то, что жюри присяжных вынесло Торпу оправдательный приговор, скандал положил конец его политической карьере.

В ролях 

 Хью Грант — Джереми Торп
 Бен Уишоу — Норман Джоссиф / Норман Скотт
 Моника Долан — Марион Торп
 Элис Орр-Юинг — Кэролайн Оллпасс
 Алекс Дженнингс — Питер Бесселл
 Джонатан Хайд — Дэвид Нэпли
 Ив Майлс — Гвен Парри-Джонс
 Дэвид Бамбер — Артур Гор, восьмой граф Арран
 Джейсон Уоткинс — Эмлин Хусон
 Наоми Баттрик — Диана Стейнтон
 Блейк Харрисон — Эндрю Ньютон
 Мишель Фокс — Лин
 Эдриан Скарборо — Джордж Карман
 Патриция Ходж — Урсула Торп
 Мишель Дотрис — Эдна Фрэндшип
 Майкл Калкин — Реджинальд Модлинг
 Сьюзан Вулдридж — Фиона Гор, графиня Арран
 Энтони О’Доннелл — Лео Абс

Производство 

Написанный Расселлом Ти Дейвисом и срежиссированный Стивеном Фрирзом, с Хью Грантом в роли Торпа и Беном Уишоу в роли Скотта, сериал был впервые объявлен 4 мая 2017 года.

Релиз 
Премьера шоу состоялась 20 мая 2018 года на канале BBC One и 29 июня 2018 года на сервисе Amazon Video. DVD-издание было выпущено 2 июля 2018 года.

Критика 
Мини-сериал был встречен с положительными отзывами от критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes шоу имеет рейтинг одобрения 97%, основанный на 69 рецензиях. В консенсусном мнении критиков на сайте отмечается, что «Хью Грант и Бен Уишоу впечатляют в „Чрезвычайно английском скандале“ — равноценно поглощающем и ужасающем взгляде на политику и общество Великобритании». На Metacritic шоу получило 84 из 100 возможных баллов на основе 17 рецензий, что соответствует статусу «всеобщее признание».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2018 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Комедийно-драматические телесериалы Великобритании
Криминальные телесериалы Великобритании
Политические телесериалы Великобритании
Исторические телесериалы о 1960-х годах
Исторические телесериалы о 1970-х годах
Телесериалы ЛГБТ-тематики Великобритании
Экранизации документальной прозы
Телесериалы Sony Pictures Television
Программы телеканала Би-би-си
Оригинальные программы Amazon Video
Телевизионные мини-сериалы 2018 года